Андріс Берзіньш (нар. 1944) — латвійський підприємець і політик, 8-й президент Латвії (2011—2015)
 Андріс Берзіньш — 8-й прем'єр-міністр Латвії
 Армандс Берзіньш — латвійський хокеїст
 Гундарс Берзіньш (1959—2023) — міністр фінансів Латвії
 Роландс Берзіньш — латвійський шахіст